Binay ist der Familienname folgender Personen:

 Elenita Binay, philippinische Politikerin
 Jejomar Binay (* 1942), philippinischer Politiker
 Jejomar Binay, Jr. (* 1977), philippinischer Politiker
 Mete Binay (* 1985), türkischer Gewichtheber